EDRH steht für:
 Bahnhof Duisburg-Ruhrort Hafen (DS100-Code)
 Flugplatz Hoppstädten-Weiersbach (ICAO-Code)

Abkürzung